Polskie Stowarzyszenie Aikido
 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
 Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
 Peugeot Société Anonyme (francuski koncern samochodowy)
 Photographic Society of America (amerykańskie stowarzyszenie fotografików)
 PSA (ang. pressure swing adsorption) – adsorpcja zmiennociśnieniowa
 PSA (ang. production sharing agreement) – porozumienie o podziale produkcji
 PSA – swoisty antygen sterczowy (ang. prostate-specific antigen)
 PSA (kod portu lotniczego w Pizie)

Zobacz też